Антоново () — община в Болгарии. Входит в состав Тырговиштской области. Население составляет 7985 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Антоново
 Банковец
 Богомолско
 Букак
 Великовци
 Велёво
 Глашатай
 Голямо-Доляне
 Горна-Златица
 Девино
 Длыжка-Поляна
 Добротица
 Долна-Златица
 Дыбравица
 Изворово
 Капиште
 Китино
 Коноп
 Крайполе
 Крушолак
 Кыпинец
 Кёсевци
 Любичево
 Малка-Черковна
 Малоградец
 Манушевци
 Мечово
 Милино
 Моравица
 Моравка
 Орач
 Пиринец
 Поройно
 Присойна
 Пчелно
 Равно-Село
 Разделци
 Свирчово
 Свободица
 Семерци
 Слынчовец
 Стара-Речка
 Старчиште
 Стеврек
 Стойново
 Стройновци
 Таймиште
 Тиховец
 Трескавец
 Халваджийско
 Чеканци
 Черна-Вода
 Черни-Бряг
 Шишковица
 Язовец
 Яребично
 Ястребино

Примечания 

Общины Тырговиштской области